Пишпекпуста (мађарски: -{Püspökpuszta}-) може бити:
 мађарски назив за , село у Мађарској
 мађарски назив за Аврам Јанку, село у Румунији